Bills Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

* Bills Mountain (North Carolina)
 Bills Mountain (Wyoming)

Siehe auch:
 Bill Mountain
 Bells Mountain
 Bills Hill
 Bills Peak